La princesse Lalla Khadija, née le  à Rabat au Maroc, est un membre de la famille royale marocaine. Fille et deuxième enfant du roi alaouite Mohammed VI et de son épouse, la princesse Lalla Salma, elle a pour frère aîné le prince héritier Moulay (El)-Hassan. Elle a pour titulature dans la royauté marocaine le nom de Princesse du Maroc. En l'honneur de sa naissance, le roi a accordé une grâce royale à des milliers de détenus.

Ascendance

Références

Article connexe
 Famille royale marocaine

Personnalité féminine marocaine
Dynastie alaouite
Princesse marocaine
Élève du Collège royal de Rabat
Naissance en février 2007
Naissance à Rabat